Neuplatz ist Name oder ehemaliger Name von:
 Neuplatz (Bocholt)
 Neuplatz, Bozner Platz, Innsbruck
 Neuplatz (Minden)
 Neuplatz (Münster)
 Neuplatz (Wertheim)

Siehe auch:
 Neuer Platz